Phillipsburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Phillipsburg (Georgia)
Phillipsburg (Kansas)
Phillipsburg (Missouri)
Phillipsburg (New Jersey)
Phillipsburg (Ohio)

Zie ook 
 Philipsburg, hoofdstad van Sint Maarten